Knoblauch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Knoblauch (1879–1963), tysk arkitekt
 Eduard Knoblauch (1801–1865), tysk arkitekt
 Emil Friedrich Knoblauch (1864–1936), tysk botaniker
 Ernst Knoblauch (1868–1955), tysk arkitekt
 Gustav Knoblauch (1833–1916), tysk arkitekt
 Hermann Knoblauch (1820–1895), tysk fysiker
 Hubert Knoblauch (född 1959), tysk sociolog
 Johannes Knoblauch (1855–1915), tysk matematiker
 Kurt Knoblauch (1885–1952), tysk SS-general

Se även 
 Knobloch
 Edward Knoblock

Tyska efternamn